Oliva de Plasencia kan syfta på:

Spanien 

 Oliva de Plasencia (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Oliva de Plasencia (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres,